Enriqueta González puede hacer referencia a:

Enriqueta González Baz, matemática y académica mexicana.
Enriqueta González Rubín, escritora y periodista española.
Premio Enriqueta González Rubín, premio de periodismo entregado en Asturias, España.